Sutton House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Sutton House (St. Georges, Delaware), NRHP-ID 73000542
 Sutton House (Decatur, Ohio), NRHP-ID 77001043